Саломе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саломе, Лу (полное имя Луиза Густавовна Саломе; 1861—1937) — известная писательница, философ, врач-психотерапевт немецко-русского происхождения.
 Саломе (настоящее имя Мария Роса Марко; род. 1943) — испанская певица, победительница конкурса песни «Евровидение» 1969 года.
 Саломе Зурабишвили — первая в истории Грузии женщина-президент.

См. также